Джонсон, Эрик (род. 1954) — американский музыкант, гитарист.
 Джонсон, Эрик (род. 1979) — канадский актёр.
 Джонсон, Эрик (род. 1988) — американский хоккеист.
 Джонсон, Эрик — американский экономист.